Ženská dvouhra Top Seed Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do singlové soutěže kentuckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. V letech 1997–2019 se turnaj konal na nižším okruhu ITF, od sezóny 2017 s dotací 60 tisíc dolarů.

Jednalo se o turnaj ve druhém hracím týdnu po obnovení probíhající sezóny kvůli pandemii koronaviru. Obhájkyní titulu byla Jihokorejka Kim Da-bin, která do soutěže nezasáhla peo nízké žebříčkové postavení.
 
Ve druhém kole 38letá Serena Williamsová vyřadila o dva roky starší sestru Venus Williamsovou. Třicátý první vzájemný zápas uzavřel nejdelší časový interval mezi prvním a posledním zápasem dvou hráček na okruhu, když se obě sestry poprvé střetly před 22 roky a 7 měsíci. Serena Williamsová navýšila aktivní bilanci vzájemných duelů na 19–12. Rovněž tak se jednalo o utkání dvou tenistek s nejvyšším součtem věku – 78 let, od sezóny 2004, v níž se střetly 47letá Martina Navrátilová s 31letou Amy Frazierovou. 

Stošestnáctá hráčka žebříčku Shelby Rogersová se čtvrtfinálovou výhrou nad Serenou Williamsovou stala teprve čtvrtou tenistkou postavenou mimo první světovou stovku, která Williamsovou v jejím 967. utkání dvouhry na okruhu porazila. Naposledy předtím takového vítězství dosáhla Virginie Razzanová na French Open 2012. O postupu Rogersová rozhodla obratem v závěrečném tiebreaku. Potřetí v kariéře tak vyřadila členku elitní světové desítky.

Vítězkou se stala nenasazená 25letá Američanka Jennifer Bradyová, jež ve finále zdolala Švýcarku Jil Teichmannovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4, když odvrátila všechny čtyři brejkbolové hrozby. Turnajem prošla bez ztráty setu a pouze třikrát neudržela podání. V premiérovém finále na okruhu WTA Tour si připsala první titul.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Top Seed Open
WTA Tour 2020
Tenis v USA v roce 2020